El término Amorcito corazón se puede referir:

 a Amorcito corazón, una telenovela de Televisa del 2011, producida por Lucero Suárez.
 a Amorcito corazón, una canción compuesta por Manuel Esperón e interpretada por Pedro Infante, parte de su álbum Nosotros los pobres.